

Persone 
 Enikő Barabás – canottiera rumena
 Miklós Barabás – pittore ungherese
 Sári Barabás – cantante ungherese
 Tom Barabas – musicista statunitense di origini ungheresi

Altro 
 Barabás – comune della provincia di Szabolcs-Szatmár-Bereg, in Ungheria
 Barabas – singolo degli Hooverphonic del 1997

Pagine correlate 
 Barabbas
 Barrabas